Hagerstown désigne :

Hagerstown, ville de l’Indiana ;
Hagerstown, ville du Maryland.